Casilda hace referencia a varios artículos:

Lugares
Casilda, localidad del sur de la Provincia de Santa Fe, República Argentina.

Personas
Casilda Fernández de Henestrosa y Salabert
Casilda Gutiérrez, jurista y política española.
Casilda Igarzábal, patriota argentina.
Casilda Iturrizar, Viuda de Epalza, benefactora bilbaína.
Casilda Manrique de Luyando y Hurtado de Mendoza
Casilda Ordóñez Ferrer, poetisa.
Casilda Rodrigáñez, escritora feminista española.
Casilda de Silva y Fernández de Henestrosa
Casilda de Toledo, santa.